

Patronymie 
Classement par ordre chronologique d'année de naissance

 Otto Lancelle (1885-1941) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Bruno Lancelle (1986- ) est un joueur de rugby à XV français.